Asteroth – demone
 Asteroth – personaggio Marvel Comics